Brendon Bojd Juri () je američki pevač, kantautor i muzičar, najbolje poznat po tome što je glavni vokal grupe Panic! at the Disco.

Privatan život 
Brendon Juri je rođen u Sent Džordžu) a njegova porodica se preselila u Las Vegas, Nevada, kada je imao dve godine. Juri je pohađao srednju školu Palo Verde u Las Vegasu, gde je upoznao budućeg basistu benda -{Panic! at the Disco}- Brent Vilsona na času sviranja gitare. Vilson je pozvao Jurija u bend da zamenjuje gitaristu.
Juri je objasnio da bi ga jedan učenik uvek zlostavljao. Radio je u kafiću kako bi platio najam benda za svoj prostor za vežbanje. U kafiću, Juri je često pevao za kupce. Objasnio je: "Ja bih pevao sve što sam slušao u to vreme, ali nisam pristajao na zahteve. Sećam se da sam pevao neke pesme Skorpionsa, neke himne benda W.A.S.P iz 80-ih za koje su bile dobre napojnice. To je bio veliki raspon stvari. Ljudi su to voleli, a neki nisu, morao sam poštovati tuđe želje, ali bilo je par ljudi koji su mi dodatno plaćali da pevam ono sto oni žele. To je uvek zabavno. ”

Karijera

-{Panic! at the Disco}- 

Juri je upoznao Brenta Vilsona dok je pohađao časove gitare u njihovoj srednjoj školi i Vilson je zamolio Jurija da se isproba kao glavni gitarista za Panic! at the Disco bend, jer su u to vreme tražili zamenu. Prvobitno, Rajan Ros je bio njihov glavni pevač. Kada je Juri zamenio Rosa tokom probe benda, bili su impresionirani Urieovim vokalnim sposobnostima i izabran je za njihovog pevača.

Od tada, bend je objavio šest studijskih albuma sa Jurijem kao glavnim vokalom. -{A Fever You Can't Sweat Out}- izašla je 2005. sa singlom "-{I Write Sins Not Tragedies}-" koji ga je doveo do prodaje od 1,8 miliona. Za njihov drugi album, -{Pretty. Odd.}- (2008), Juri je uzeo i lirsku odgovornost i napisao je dve pesme na ploči sam; te pesme su "-{I Have Friends in Holy Spaces}-" i omiljeni festival "-{Folkin 'Around.}-" On je takođe napisao pesmu "-{New Perspective}-" za film -{Jennifer's Body}-.
Dana 22. marta 2011, bend je izdao svoj treći album -{Vices & Virtues}- nakon odlaska Rosa i Valkera. Četvrti album, -{Too Weird to Live, Too Rare to Die!}- je pušten. On je debitovao na drugom mestu -{Billboard 200}-. 21. jula 2014. Juri je osvojio nagradu "Najbolji vokal" na -{Alternative Music Music Awards}-. U 2015. godini, bubnjar osnivača Spenser Smit napustio je bend, a basista Dalon Viks napustio je zvaničnu postavu, a bio je vraćen na turneju, ostavljajući Jurija kao jedinog člana zvanične postave.
Dana 15. januara 2016, -{Panic! na Disco}--u je izdao svoj peti studijski album, -{Death of a Bachelor}-, koji je na kraju ostvario najbolju sedmicu prodaje i bio album broj jedan.
Dana 21. marta 2018. bend je izdao dve nove pesme "-{Say Amen (Saturday Night)}-" i "-{(Fuck A) Silver Lining}-".U isto vreme, bend je takođe najavio turneju, i novi album pod nazivom -{Pray For The Wicked}-.

Drugi projekti 

Juri je obezbedio gostujuće vokale zajedno sa Patrik Stump na pesmi -{The Cab-a "One Of THOSE Nights"}- sa njihovog debitantskog albuma -{Whisper War}-. 

Godine 2008, Juri se uključio u pesmu za kompaniju Koka-kola pod nazivom "-{Open Happiness}-". Juri peva hor pesme, u kojoj se takođe nalaze i Patrik Stump iz -a, Travi Makoj iz -{Gym Class Heroes}-, Si Lo Grin i Dzanel Mona. Pesmu je napisao i producirao Buč Voker, napisao ju je napisao Si Lo Grin i remiksirao Polov Da Don. Juri je takođe bio predstavljen kao novinar novina u muzičkom spotu za pesmu, koja je objavljena 16. jula 2009. 

Juri je u decembru 2013. otpevao "-{Big Shot}-" pred Bili Dzoelom, predsednikom Barak Obamom i publikom, kada je Bili Dzoel dobio nagradu -{Kennedy Center Honors}-, nominacija koja je najviša čast za uticanje na američku kulturu kroz umetnost. 

Juri se pojavio u muzičkim spotovima "-{A Little Less Sixteen Candles, a Little More Touch Me}-", "-{What A Catch, Donnie}-" i "-{Headfirst Slide into Cooperstown on a Bad Bet}-" od strane Fal aut boja. Juri se pojavljuje u videu Gym Class Heroes za pesmu "-{Clothes Off!}-" zajedno sa kolegom Spenser Smitom i bivšim članovima njegove grupe, Rajan Rosom i Dzon Vokerom. Juri se takođe pojavljuje u "-{One of THOSE nights}-" pesma grupe -{The Cab}-, zajedno sa Rajan Rosom Dzon Vokerom, Pit Vencom, Patrik Stumpom i Spencer Smitom. Juri i član benda Spencer Smit pojavili su se u muzičkom spotu Buč Wokera "-{Pretty Melody}-", gde se pojavljuju kao nindže. Brendon je koautor pesme sa -{Rivers Cuomo}- grupe Vizer. Juri i kolega iz grupe Spencer Smit pojavili su se u Buč Vokerovom muzičkom spotu -{Panic! at Butch Walker's}-, parodiji u kojoj Juri otkriva da je Walker psihotični hanibalistički ubica, a Brendon je njegov sledeći obrok.

Dana 24. marta 2014. godine, Brendon Urie je bio uključen u singl "-{Keep On Keeping On}-" Trevi Makoja sa njegovog nadolazećeg albuma -{Rough Waters}-. Juri se pojavio u pesmi "-{Love in the Middle of a Firefight}-" za album Dilon Fransisa pod nazivom -{Money Sucks, Friends Rule}-. Fransis ga je nazvao svojom omiljenom pesmom na albumu. Juri je takođe bio predstavljen na traci Lil Dicky "-{Molly}-" na svom debitnom studijskom albumu -{Professional Rapper}-. 

Juri je 2016. godine nastupio sa pesmom "-{It Remembers}-" benda -{Every Time I Die}- iz njihovog albuma -{Low Teens}-. 

Juri je 11. aprila 2017. objavio da će glumiti Sindi Luper nagrađivanom Brodvej mjuziklu -{Kinky Boots}-, u kojem je igrao jednu od glavnih uloga, -{Charlie Price}-. On je igrao ulogu od 26. maja 2017. do 6. avgusta 2017.

Juri je 2015. godine napisao pesmu za mjuzikl Sundjer Bob Kockalone. Mjuzikl je debitovao u Čikagu u leto 2016. i vratio se u -{Palace Theatre}- na Broadveju u zimu 2017. Za mjuzikl, Juri je napisao pesmu pod nazivom "-{Not a Simple Sponge}-". Nikelodeon je objavio video u proleće 2016. koji uključuje detalje o umetnicima s kojima su radili kako bi oživeli rezultat.

U junu 2018. Juri je pokrenuo Fondaciju "Najviše nade". Fondacija podržava i druge neprofitne organizacije koje zagovaraju ljudska prava i podržavaju zajednice koje su često diskriminisane. Da bi pokrenuo finansiranje ove fondacije, Juri je donirao milion dolara i dao $ 1 od kupovine svake američke karte za -{Pray for Wicked Tour}- za fodaciju.

Glas 

Brendon poseduje raspon tenor glasova koji se proteže na četiri oktave. Njegov opseg se proteže od D2 do C7. Njegov glas je poznat po tome što je "ekstenzivan" i "svestran", naročito nakon objavljivanja "-{This Is Gospel}-" (2013)

Uticaji 
Juri je naveo Frenk Sinatru i Dejvid Bovija i Queen kao svoje najveće uzore.

Diskografija

Albumi kao solo pevač 
 -{Money Sucks, friends rule 2014.
 Friends Keep Secrets 2018.}-

Gostovanja 
 -{Keep On Keeping On 2014.
 Molly 2015.}-

Panic! at the disco 
	
 -{"A Fever You Can't Sweat Out" 2005
 "Live In Chicago 2008
 "Pretty. Odd." 	2008
 "Vices & Virtues "		2011
 "Too Weird To Live, Too Rare To Die! " 		2013
 "Death Of A Bachelor "		2016
 "All My Friends We're Glorious "	2017
 "Pray For The Wicked " 	2018
 "I Write Sins Not Tragedies" 	2006		 
 *"But It's Better If You Do "		2006
 "The Only Difference Between Martyrdom And Suicide Is Press "	2006
 "Build God,Then We'll Talk" 2007
 "That Green Gentleman "	2008
 "Nine In The Afternoon "	2008
 "It's Almost Halloween "2008
 "New Perspective	"	2009
 "The Ballad Of Mona Lisa "	2011
 "Let's Kill Tonight" ‎2011
 "Ready To Go Get Me Out Of My Mind"‎2011
 "C'mon" 	2011
 "Miss Jackson" 		2013
 "Victorious "	2015
 "Hallelujah" 		2015
 "LA Devotee" ‎		2015
 "Emperor's New Clothes" ‎2015
 "Don't Threaten Me With A Good Time"2015
 "Death Of A Bachelor" ‎	2017
 "Say Amen (Saturday Night)"2018
 "High Hopes " 	2018
 "The Greatest Show" ‎2018
 "But It's Better If You Do"	2006
 "A Fever You Can't Sweat Out" 2005
 "King Of The Clouds"2018
 "(Fuck A) Silver Lining "‎ 2018}-

Reference 

__ФОРСИРАНИСАДРЖАЈ__
__БЕЗИЗМЕНА__


Рођени 1987.
Амерички певачи
Амерички текстописци
ЛГБТ+ музичари